Sala kan henvise til flere artikler:
 Šaľa – en by i det sydvestlige Slovakiet
 Sala (Sverige) – en by i landskapet Västmanland i Västmanlands län i Sverige